Aikin je priimek več znanih oseb:

 Arthur Aikin (1773—1854), angleški kemik in mineralog
 Lucy Aikin (1781—1864), angleška pisateljica